Pro Tour (Magic) : tournois de Magic: The Gathering réservés à des joueurs qualifiés.
 UCI ProTour : structure de l'Union cycliste internationale rassemblant l'élite du cyclisme sur route.
 ITTF Pro Tour : structure de la Fédération internationale de tennis de table (ITTF) rassemblant l'élite du tennis de table.